Stanisław Olczyk (1932–1996) – polski hokeista
 Stanisław Olczyk (ur. 1910) – członek Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Robotniczej